Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Eliot Teltscher 6-2, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (secondo turno)
 Johan Kriek (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (terzo turno)
 Eliot Teltscher (finale)
 Yannick Noah (terzo turno)
 Balázs Taróczy (secondo turno)
 Brian Gottfried (primo turno)
 Raúl Ramírez (primo turno)

 Andrés Gómez (Campione)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Christopher Mottram (terzo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Mats Wilander (semifinali)
 Heinz Günthardt (primo turno)
 Van Winitsky (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1982